Vranken est un nom propre belge qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Margaux Vranken, compositrice, pianiste et chanteuse belge.

Divers 
 Vranken-Pommery Monopole, groupe de vins de Champagne.

Patronyme belge